Хе́мниц, Ке́мниц ( ; с 1953 года по 1990 год — Карл-Маркс-Штадт ()) — город в Германии, в федеральной земле Саксония. Центр дирекционного округа Хемниц. Официальный код — 14 5 11.

Численность населения города на 2015 год составляла 248 645 человек.

Происхождение названия 
Хемниц был назван по небольшой речке Кемниц, притоку реки Цвиккауэр-Мульде. Само слово chemnitz происходит из языка лужицких сербов и означает «каменистый ручей». В чешском языке город известен как Saská Kamenice, что переводится как «Саксонский Каменец».

История 
В XII веке император Лотарь II основал город у брода реки Кемниц (Каменица), которая получила своё название от славянских племён из-за каменистого русла. Название реки позже перешло на город (на лужицком языке он называется Kamjenica). Вместе с Альтенбургом, Лайснигом и Цвиккау входил в состав имперского имущества (Reichsgut) Плейсснерланд, с 1255 года — в составе Маркграфства Мейсен. До 1308 года Хемниц был имперским городом. Уже в средневековье город был экономическим центром, особенно из-за полученной в XIV веке привилегии отбелки.

С 1531 года в Хемнице жил известный немецкий учёный, один из основоположников минералогии Георгий Агрикола. В 1546 г. курфюрст Мориц сделал Агриколу бургомистром Хемница, впоследствии он повторно был выбран на эту однолетнюю должность в 1547, 1551 и 1553 г. Это было весьма необычным, так как Агрикола был католиком, в то время как в населении Саксонии преобладали протестанты. Скончался Агрикола 21 ноября 1555 г. в Хемнице. Горожане отказались от похорон католика, поэтому его перевезли в Цайц, расположенный на расстоянии 50 километров от Хемница.

В конце XVIII века Хемниц стал одним из крупнейших центров промышленности Германии. Численность населения сильно возросла, а город получил прозвища «саксонский Манчестер» и «сажный Кемниц».

Наибольшая численность населения в Хемнице была достигнута в 1930 году и составляла 360000 жителей.

В конце Второй мировой войны город подвергся бомбардировкам британско-американской авиации. Бомбёжки 5 марта 1945 года сильно разрушили город.

10 мая 1953 года решением правительства ГДР город был переименован в Карл-Маркс-Штадт () в честь Карла Маркса. 23 апреля 1990 года 76 % жителей проголосовали за то, чтобы вернуть городу старое название. С 1 июня 1990 года город вновь носит название Хемниц.

После объединения Германии и последовавшего за этим закрытия крупных предприятий Хемниц покинуло значительное количество трудоспособного населения, в результате чего численность жителей сократилась к 2000 году по сравнению с 1990 годом более чем на 20 %. В настоящее время снижение численности жителей продолжается, но темпы его уменьшились.

В середине 1990-х годов началась перестройка центра города. Вокруг здания ратуши возникло множество магазинов.

С 2007 года официальным лозунгом города является «Кемниц — город современности» (Stadt der Moderne).

Культура и достопримечательности 

В городе имеются драматический и оперный театры, кукольный театр, несколько театров малых форм, концертный зал. Есть много музеев, в том числе:
 промышленный музей;
 музей саксонских железных дорог;
 музей естествознания;
 шахта-музей «Фельзендоме»;
 музей игр;
 музей в замке Шлоссберг (краеведческий);
 музей короля Альбрехта (художественный);
 музей Гунценхаузера (собрание работ экспрессионистов);
 новая саксонская галерея современного искусства.

В Хемнице есть небольшой зоопарк.

Одной из важнейших достопримечательностей Хемница является памятник Карлу Марксу работы советского скульптора Льва Ефимовича Кербеля. Бронзовый бюст высотой более 6 м был установлен в 1971 году. Считается, что это вторая по величине скульптурная голова в мире, после Ленина в Улан-Удэ, не считая гигантских голов американских президентов, созданных из горы Рашмор.

Ещё одним символом города является , первые этажи которой были сложены в конце XII — начале XIII века. В XII веке башня была жилой, а позднее стала частью городских укреплений. В дальнейшем в башне располагались суд и городская тюрьма.

С точки зрения архитектуры представляет интерес городской район Касберг, построенный в стиле эпохи грюндерства.

С 1996 года в городе проводится международный кинофестиваль детских и юношеских фильмов .

Промышленность 
В городе работал , который выпускал разные серии паровозов, в частности, XII H2, и автозавод VEB Barkas-Werke, выпускавший микроавтобусы и развозные фургоны модели Barkas B1000, а также и лёгкие грузовики на их основе.

В настоящее время в городе имеется ряд промышленных предприятий, занимающихся металлообработкой, производством систем автоматизации и т. д. Крупнейшим из них является завод автомобильных двигателей компании Volkswagen, на котором в 2013 году работало более 1500 чел.

Образование и наука 
 Хемницкий технический университет
  общества Фраунгофера (IWU)

Почётные граждане 
 Отто фон Бисмарк
 Карл Шмидт-Ротлуф
 Валерий Фёдорович Быковский
 Николай Петрович Каманин
 Зигмунд Йен
 Ютта Мюллер
 Катарина Витт
 Стефан Гейм
 
 Даниэль Розенфельд

Города-побратимы 
В советское время города Иркутск и Карл-Маркс-Штадт были городами-побратимами. В Иркутске существует проспект, который до 1999 назывался Карл-Маркс-Штадт (сейчас — проспект маршала Жукова), В Хемнице есть Иркутская улица (Irkutsker Strasse) и Волгоградская аллея (Wolgograder Allee).

В настоящее время городами-побратимами Хемница являются:

  Акрон, Огайо, США (1997)
  Аррас, Франция (1967)
  Волгоград, Россия (1988)
  Дюссельдорф, Германия (1988)
  Лодзь, Польша (1974)
  Любляна, Словения (1966)
  Манчестер, Великобритания (1983)
  Мюлуз, Франция (1981)
  Тайюань, Китай (1999)
  Тампере, Финляндия (1961)
  Томбукту, Мали (1968)
  Усти-над-Лабем, Чехия (1970)
  Бишкек, Киргизия (1997)

См. также 
 Barkas

Примечания 

 
Переименованные населённые пункты Германии
Населённые пункты, названные в честь Карла Маркса
Университетские города Германии
Внерайонные города Германии
Города, которые ранее назывались в честь людей